Gottwald steht für:
 Gottwald (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Gottwald ist der Name folgender

Orte:
 Gottwald, früherer deutscher Name von Smijiw, Stadt in der Oblast Charkiw, Ukraine

Unternehmen:
 Leo Gottwald, deutscher Maschinenhersteller
 Gottwald Port Technology, Tochterunternehmen von Demag Cranes & Components

Siehe auch:
 Gottswald, Vogelschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Alfred Gottwaldt (1949–2015), deutscher Jurist und Historiker
 Lukas Gottwalt (* 1997), deutscher Fußballspieler